Уерта лос Пинос има више значења:

 Уерта лос Пинос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уерта лос Пинос (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику